Příjmení Eisner nese více osobností:

 Adolf Eisner (1857–1911) – podnikatel, povýšený do šlechtického stavu, císařský rada, plzeňský měšťan
 Curt Eisner (1890–1981) – polsko-německý entomolog–parnassiolog a muzejník
 Jan Eisner (1885–1967) – český archeolog
 Jan Eisner (fotbalista) (1906–?) – český fotbalista
 Johann Ignác Eisner († 1795) – český sklář
 Kurt Eisner (1867–1919) – německý levicový politik a žurnalista
 Leopold Eisner (1883-1942) – židovský textilní podnikatel z Litomyšle popravený nacisty
 Pavel Eisner (1889–1958) – česko–německý spisovatel a překladatel
 Will Eisner (1917–2005) – americký kreslíř a karikaturista

Německá příjmení
Židovská příjmení